Viqueque steht für:

 Viqueque, eine Stadt in Osttimor
 Viqueque (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in Osttimor
 Viqueque (Gemeinde), eine Gemeinde in Osttimor